Carboniet een instabiel chemisch ion CO2^{2-}.
 Carboniet een invriestechniek uit het Star Wars universum.